Azzabi est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1937-), pentathlète tunisien ;
 Ridha Azzabi (1932-1995), dirigeant sportif et haut responsable tunisien ;
 Selim Azzabi ou Slim Azzabi (1978-), homme politique tunisien ;
 , actrice, modèle et entrepreneuse de mode maroco-canadienne.

Patronyme tunisien